Dark Ages (engl.: Dunkle Zeitalter) bezeichnet:

 Dark Ages (Album), Album der Gruppe Soulfly
 Dark Ages (Film), Spielfilm von Daniel Acht und Ali Eckert
 Dark Ages (Computerspiel), Spiel von Apogee Software
 Wenig erforschte Perioden der Geschichte, siehe Dunkle Jahrhunderte

Siehe auch:
 Dark Age
 Dunkle Jahrhunderte (Begriffsklärung)
 Dunkles Zeitalter
 Finsteres Mittelalter